Pepper Keibu est le titre d'une chanson japonaise, et peut désigner : 
Pepper Keibu, le single original de Pink Lady, sorti en 1976 ;
Pepper Keibu, l'album de Pink Lady qui la contient ;
Pepper Keibu, une reprise sortie en single par Morning Musume ;